Solo: A Star Wars Story est un film de Ron Howard sorti en 2018. Cette œuvre a été adaptée dans d'autres médias :
 Solo: A Star Wars Story, la novélisation du film écrite par Mur Lafferty ;
 Solo: A Star Wars Story est le nom de la bande originale du film.